Al-Ahly (, „national“, oft nach Transkription Al-Ahli) ist der Name folgender Fußballvereine im arabischen Raum:

 al-Ahli Atbara – Sudan
 al-Ahli (Bahrain) – Bahrain
 al-Ahly Bengasi – Libyen
 al-Ahli Dubai – Vereinigte Arabische Emirate
 al-Ahli SC (Jordanien) – Jordanien
 al Ahly SC – Ägypten (Kairo)
 al-Ahli SC (Katar) – Katar
 al Ahli SC (Khartoum) – Sudan
 al-Ahli (Taizz) – Jemen
 Al-Ahli Saida – Libanon
 al-Ahli Merowe – Sudan
 al-Ahli (Oman) – Oman
 al-Ahli (Sanaa) – Jemen
 al-Ahli (Saudi-Arabien) – Saudi-Arabien
 al-Ahli Club Sidab – Oman
 al-Ahly Shendi – Sudan
 al-Ahly Tripolis – Libyen

Siehe auch:
 Al-Ahli SC